La Federation Cup 1969 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 7ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 18 nazionali. Il World Group si è giocato al Athens Tennis Club di Atene in Grecia dal 19 al 25 maggio e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto l'Australia.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Athens Tennis Club idi Atene in Grecia su campi in terra rossa

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni